Гараж (значения):

 Гараж (Бокс) — строение или помещение для хранения автомобилей.
 Гараж-ракушка

В искусстве 
 «Гараж» — музей современного искусства в Москве.
 В кинематографе
 «Гараж» — американская кинокомедия с Роско Арбаклом и Бастером Китоном (1920).
 «Гараж» — советская трагикомедия режиссёра Эльдара Рязанова (1979).
 «Гараж» — американская комедия с участием Джона Туртурро (1998).
 В музыке
 Гаражный рок — жанр рок-музыки.
 Гараж () — жанр электронной музыки, возникший в 1980-х годах в Нью-Йорке.
 Гэридж () — жанр электронной музыки, возникший в середине 1990-х годов в восточном Лондоне (Ист-Энд). Название соответствует британскому произношению.

Населённый пункт 
 Гараж — посёлок сельского типа в Жарковском районе Тверской области.

См. также